Hyposmocoma montivolans — вид моли эндемичного гавайского рода Hyposmocoma.

Распространение 
Встречается на острове Оаху. Типичное место обитания — горы около Гонолулу.

Гусеница 
Гусеница H. montivolans обитает на скалах, питается лишайниками. Кокон представляет собой скреплённый шёлком помёт, с широким открытым входом и с сужающимся концом.

Ссылки 
 Insects of Hawaii. Volume 9, Microlepidoptera
 Fauna Hawaiiensis

Роскошные моли
Животные, описанные в 1907 году
Эндемики Гавайских островов
Насекомые Океании